Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Tuluzie (fr. Consulat de la République Pologne à Toulouse) – polska misja konsularna w Republice Francuskiej istniejąca w latach 1930–1939.

Kierownicy placówki 
 1930–1931 – dr Filip Zawada, kons. (1888–1931) 
 1931–1933 – dr Adam Mikucki, kons. (1892–)
 1933–1937 – Antoni Chamiec, kons. (1891–1965)
 1937–1939 – mjr Feliks Kopczyński, kons. (1895–1960)

Siedziba 
Mieścił się przy Bld. de Strasbourg 72 (1939).

Zobacz też 
 Ambasada RP w Paryżu

Przypisy 

Tuluza
Stosunki polsko-francuskie
Tuluza
Polska